

События 
 11 октября — премьера Шестой симфонии Прокофьева.

Награды 
 Володин, Владимир Сергеевич — народный артист РСФСР.
 Норцов, Пантелеймон Маркович — народный артист РСФСР.
 Прокофьев, Сергей Сергеевич — народный артист РСФСР.

Родились

Январь 
 8 января
 Дэвид Боуи (ум. ) — британский рок-музыкант, певец, автор песен и актёр
  — британский музыкант, гитарист и вокалист группы The Hollies
 15 января — Стасис Повилайтис (ум. ) — советский и литовский эстрадный певец
 19 января — Род Эванс — британский музыкант, основатель и вокалист группы Deep Purple
 23 января — Николай Корндорф (ум. ) — советский и российский композитор
 30 января — Стив Марриотт (ум. ) — британский музыкант и автор песен, гитарист групп Small Faces и

Февраль 
 3 февраля
 Борис Дубоссарский (ум. ) — советский и молдавский композитор, скрипач, альтист и музыкальный педагог
 Александр Скрябин (ум. ) — советский и российский музыковед, музыкальный педагог и общественный деятель
 13 февраля — Валентин Бадьяров (ум. ) — советский и белорусский певец, музыкант и композитор, участник ВИА «Песняры» и «Поющие гитары», руководитель ВИА «Сябры»
 15 февраля —  (ум. ) — американский музыкант, басист группы Santana
 19 февраля — Владимир Штеренбах (ум. ) — советский и российский певец (бас)
 21 февраля — Михаил Финберг (ум. ) — советский и белорусский дирижёр
 24 февраля
  — итальянская певица
 Боб Магнуссон — американский джазовый басист
  — шотландский оперный певец (баритон)
 Руперт Холмс — британский и американский композитор, певец и автор песен
 Владимир Чекасин — советский и российский саксофонист, кларнетист, аранжировщик и педагог
 Адам Чэн — гонконгский актёр и певец
 25 февраля — Рё Кавасаки (ум. ) — японский гитарист и композитор

Март 
 1 марта
 Анатолий Бердышев (ум. ) — советский и российский артист балета, балетмейстер и педагог
 Алан Тик (ум. ) — канадский актёр, телеведущий и автор песен
 4 марта — Петерис Плакидис (ум. ) — советский и латвийский композитор, дирижёр, пианист и музыкальный педагог
 16 марта — Раймондас Катилюс (ум. ) — советский и литовский скрипач и музыкальный педагог
 25 марта — Элтон Джон — британский певец, пианист и композитор

Апрель 
 1 апреля — Димитр Пенев (ум. ) — болгарский композитор и музыкант
 7 апреля — Флориан Шнайдер (ум. ) — немецкий музыкант, основатель и вокалист группы Kraftwerk
 8 апреля — Стив Хау — британский музыкант и автор песен, гитарист группы Yes
 13 апреля — Танос Микруцикос (ум. ) — греческий композитор и политический деятель, министр культуры Греции (1994—1996)
 15 апреля — Теодор Ефимов (ум. ) — советский и российский композитор, пианист, аранжировщик и дирижёр
 16 апреля — Ли Керслейк (ум. ) — британский рок-музыкант, барабанщик группы Uriah Heep
 17 апреля — Владимир Лебедев (ум. ) — советский и российский тромбонист, композитор и аранжировщик
 21 апреля — Игги Поп — американский певец, музыкант и автор песен, вокалист группы The Stooges
 24 апреля
 Полина Вайдман (ум. ) — советский и российский музыковед
 Юрий Петерсон (ум. ) — советский и российский музыкант, певец и композитор, солист ВИА «Весёлые ребята», «Самоцветы» и «Пламя»

Май 
 1 мая — Аркадий Гарцман (ум. ) — советский и украинский поэт, сценарист, актёр и автор текстов песен
 8 мая — Станислав Морыто (ум. ) — польский органист, композитор и музыкальный педагог
 10 мая
 Мэрион Рэмси (ум. ) — американская актриса, певица и композитор
 Алексей Шамбер (ум. ) — советский и российский артист оперетты и педагог
 11 мая —  (ум. ) — американский музыкант, барабанщик группы The Allman Brothers Band
 14 мая
 Пётр Карпов (ум. ) — советский и российский артист оперетты
  — американский музыкальный продюсер
 17 мая — Виктор Афанасьев (ум. ) — советский и российский военный дирижёр и музыкальный педагог
 18 мая — Владимир Качан (ум. ) — советский и российский актёр, музыкант и писатель
 19 мая —  (ум. ) — британский музыкант, бас-гитарист группы T. Rex
 21 мая — Розмари Ланг (ум. ) — немецкая оперная певица (меццо-сопрано)
 28 мая — Мартин Аве (ум. ) — французская актриса и певица

Июнь 
 1 июня — Ронни Вуд — британский музыкант, гитарист групп The Rolling Stones и Faces
 3 июня
 Дэйв Александер (ум. ) — американский музыкант, басист группы The Stooges
  (ум. ) — британский музыкант, барабанщик группы T. Rex
 5 июня —  — американский музыкант, основатель, гитарист и вокалист группы Sly & the Family Stone
 11 июня — Юрий Вострелов (ум. ) — советский и российский баянист и музыкальный педагог
 17 июня — Грегг Роли — американский музыкант, клавишник и вокалист групп Santana и Journey
 24 июня — Мик Флитвуд — британский музыкант, основатель и барабанщик группы Fleetwood Mac
 29 июня —  (ум. ) — североирландский музыкант, клавишник групп Them и Thin Lizzy
 30 июня — Николай Ковмир (ум. ) — советский и российский артист балета и балетный педагог

Июль 
 9 июля — Мати Куулберг (ум. ) — советский и эстонский скрипач, композитор и музыкальный педагог
 15 июля —  (ум. ) — американский певец, музыкант и автор песен, основатель и лидер группы 13th Floor Elevators
 17 июля — Вольфганг Флюр — немецкий музыкант, перкуссионист группы Kraftwerk
 19 июля
  — американский музыкант и автор песен, основатель и гитарист группы Eagles
 Брайан Мэй — британский музыкант, певец и автор песен, гитарист группы Queen
 20 июля — Карлос Сантана — мексиканский и американский гитарист, основатель и лидер группы Santana
 22 июля — Дон Хенли — американский музыкант и певец, основатель, барабанщик и вокалист группы Eagles
 24 июля — Каролос Триколидис (ум. ) — австрийский и греческий дирижёр

Август 
 4 августа — Клаус Шульце (ум. ) — немецкий композитор и электронный музыкант
 13 августа — Владимир Кирсанов (ум. ) — советский и российский эстрадный танцовщик, хореограф и педагог
 20 августа —  — американский музыкант, тромбонист группы Chicago
 22 августа —  — американская певица, вокалистка группы Grateful Dead
 25 августа — Кит Типпетт (ум. ) — британский джазовый пианист и композитор
 26 августа — Александр Кальянов (ум. ) — советский и российский звукорежиссёр, эстрадный певец, киноактёр, композитор, аранжировщик, продюсер и телеведущий

Сентябрь 
 3 сентября — Дэйв Дэвис — британский музыкант, гитарист группы The Kinks
 8 сентября — Бенджамин Орр (ум. ) — американский рок-музыкант, основатель, вокалист и басист группы The Cars
 11 сентября — Амайя Субирия — баскская певица
 21 сентября —  — американский музыкант, гитарист группы Eagles
 23 сентября —  — американский музыкант, барабанщик группы Alice Cooper
 24 сентября
 Тамаш Михай (ум. ) — венгерский рок-музыкант и автор песен, бас-гитарист группы Omega
 Вадим Храпачёв (ум. ) — советский и украинский композитор
 25 сентября — Виталий Шапкин (ум. ) — советский и российский флейтист, концертмейстер и педагог
 26 сентября — Линн Андерсон (ум. ) — американская кантри-певица
 27 сентября — Мит Лоуф (ум. ) — американский рок-музыкант и актёр
 28 сентября — Юрий Зыков (ум. ) — советский и российский поэт и бард
 30 сентября — Марк Болан (ум. ) — британский певец, музыкант и автор песен, вокалист и гитарист группы T. Rex

Октябрь 
 3 октября — Джон Перри Барлоу (ум. ) — американский поэт и эссеист, автор текстов песен группы Grateful Dead
 5 октября — Брайан Джонсон — британский певец и автор песен, вокалист группы AC/DC
 9 октября — Франс Галль (ум. ) — французская певица
 13 октября — Сэмми Хагар — американский певец и музыкант, вокалист группы Van Halen
 16 октября —  — американский музыкант, основатель, гитарист и вокалист группы Grateful Dead
 18 октября — Лора Ниро (ум. ) — американская певица, пианистка и автор песен
 20 октября — Алёша Ромпе (ум. ) — немецкий и швейцарский певец и музыкант, вокалист группы Feeling B
 25 октября — Гленн Типтон — британский музыкант, гитарист группы Judas Priest
 30 октября —  — американский музыкант и певец, басист и вокалист группы Eagles

Ноябрь 
 1 ноября — Джим Стайнман (ум. ) — американский композитор, музыкальный продюсер и певец
 10 ноября
 Глен Бакстон (ум. ) — американский музыкант, гитарист группы Alice Cooper
 Грег Лейк (ум. ) — британский рок-музыкант, бас-гитарист и вокалист групп King Crimson и Emerson, Lake & Palmer
 11 ноября — Висенте Фелью (ум. ) — кубинский гитарист, певец и автор песен
 17 ноября — Тамаш Шомло (ум. ) — венгерский музыкант-мультиинструменталист, участник групп Omega и Locomotiv GT
 18 ноября —  — американский музыкант, перкуссионист группы Santana
 20 ноября
 Ренат Ибрагимов (ум. ) — советский и российский эстрадный певец, композитор и продюсер
 Джо Уолш — американский музыкант, певец и автор песен, гитарист группы Eagles
 28 ноября —  — американский музыкант, клавишник группы Double Trouble

Декабрь 
 7 декабря — Оливер Драгоевич (ум. ) — югославский и хорватский певец
 8 декабря
 Грегг Оллмен (ум. ) — американский певец и музыкант, вокалист, гитарист и клавишник группы The Allman Brothers Band
 Сергей Урываев (ум. ) — советский и российский пианист и музыкальный педагог
 12 декабря —  — американский музыкальный менеджер
 18 декабря — Гила Гольдштейн (ум. ) — израильская актриса и певица
 19 декабря — Джимми Бэйн (ум. ) — шотландский бас-гитарист, участник групп Rainbow, Wild Horses и Dio
 20 декабря —  (ум. ) — австралийский музыкант и автор песен, вокалист группы The Easybeats
 21 декабря — Алексей Моисеенко (ум. ) — советский и российский оперный и камерный певец (тенор)
 30 декабря — Джефф Линн — британский певец, музыкант и автор песен, основатель и фронтмен группы Electric Light Orchestra

Скончались 
 28 января — Рейнальдо Ан (72) — французский композитор, пианист, музыкальный критик, дирижёр и руководитель оркестра
 5 марта — Альфредо Казелла (63) ― итальянский композитор, пианист и дирижёр
 29 марта — Мануэль де Адалид-и-Гамеро (75) ― гондурасский композитор, дирижёр и музыкальный педагог
 24 апреля — Александра Амфитеатрова-Левицкая (89) — российская оперная певица (меццо-сопрано) и музыкальный педагог
 7 мая — Михаил Бихтер (66) — русский и советский пианист, дирижёр и музыкальный педагог
 17 июня — Уильям Чарльз Ачи (57) — гавайский юрист, судья и композитор
 13 июля — Петерис Барисонс (43) — латвийский и советский композитор, дирижёр и музыкальный педагог
 15 июля — Уолтер Дональдсон (54) — американский автор песен
 19 июля — Самуил Альман (69) — британский композитор и дирижёр еврейского происхождения
 21 июля — Йозеф Бергауэр (67) — австрийский актёр, певец и писатель
 22 июля — Иоахим Анзорге (53) — немецкий пианист
 13 сентября — Маргерит Ассельман (71) — французская пианистка
 18 сентября —  (63) — американский поэт-песенник
 25 сентября — Карл Бергер (53) — турецкий музыкальный педагог австро-венгерского происхождения
 14 ноября — Жозеф Аллар (74) ― канадский скрипач и композитор
 11 декабря — Александер Асдрени (75) — албанский поэт, автор текста гимна Албании
 14 декабря — Гурген Алемшах (40) — итальянский и французский дирижёр и композитор армянского происхождения
 15 декабря — Юрий Бильстин (60) — русский, французский и американский виолончелист и музыкальный педагог
 без точной даты
 Джумакалый Арсыгулова (24/25) — советская киргизская балерина
 Лиллиан Блаувельт (73/74) — американская оперная певица (сопрано)

См. также